Коесиљо има више значења:

 Коесиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коесиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коесиљо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коесиљо (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику